Šindelář může být:

 příslušník dnes již zaniklého řemesla zvaného šindelářství (výrobce šindelů)

příjmení osob
mužská podoba

 Antonín Šindelář (1902–1985) – český fotbalista
 Bedřich Šindelář (1917–1996) – český marxistický historik
 Ctibor Šindelář (* 1942) – český fotbalový brankář
 David Šindelář (* 1972) – český fotbalista
 Dušan Šindelář (* 1927) – český estetik, teoretik užitého umění, výtvarný a literární kritik, akademik a vysokoškolský pedagog
 Jaroslav Šindelář (* 11. června 1950, Plzeň) – akademický malíř a sochař
 Jaroslav Šindelář (1972) (* 1972) – český sochař, restaurátor historických sochařských děl a pedagog výtvarné výchovy
 Jiří Šindelář – rozcestník
 Jiří Šindelář (hudebník) (1949–2009) – český baskytarista
 Josef Šindelář (1894–1987) – československý legionář a amatérský botanik
 Filip Šindelář (* 1979) – český hokejový útočník
 František Šindelář (1929–2008) – český fotbalista
 František Šindelář (malíř) (1887–1947) – český pedagog a malíř
 Karel Šindelář (1918–1998) – český básník
 Lubomír Šindelář (1926–???) – český politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Martin Šindelář (* 1991) – český fotbalista, syn Radka Šindeláře
 Matěj Šindelář viz Matthias Sindelar (1903–1939) – rakouský fotbalista
 Ondřej Šindelář (* 1981) – český sochař, restaurátor a pedagog
 Pavel Šindelář (* 1980) – český právník a politik ODS
 Petr Šindelář (* 1975) – český snowboardista
 Radek Šindelář (* 1964) – český fotbalista, otec Martina Šindeláře
 Rudolf Šindelář (* 1941) - český hokejista a trenér
Václav Šindelář viz Anatol Svahilec – český slamer a aktivista
 Václav Šindelář (1884–1951) – český stavitel a mecenáš

 ženská podoba

 Lenka Šindelářová – česká herečka a zpěvačka
 Marie Šindelářová viz Ludmila Hořká – česká lidová spisovatelka
 Marie Šindelářová rozená Marie Voříšková – česká spisovatelka, též autorka literatury pro děti a mládež
 Renata Šindelářová (* 1973) – česká spisovatelka

Česká příjmení